Il cuore è un cacciatore solitario (The Heart Is a Lonely Hunter) – romanzo di Carson McCullers del 1940
 L'urlo del silenzio (The Heart Is a Lonely Hunter) –  film del 1968 diretto da Robert Ellis Miller